Por Urie pode estar à procura de:

Pessoas 
Brendon Urie
Michael Urie

Desambiguação